Budweiser 500 steht für folgende Rennen im NASCAR Nextel Cup auf dem Dover International Speedway:

 Rennen im Jahre 1983, siehe Dodge Dealers 400
 Rennen von 1984 bis 1994, siehe Autism Speaks 400